Amores hace referencia a varios artículos:

 Amores, obra de Ovidio publicada el año 16 a. C.
 Amores, álbum de Manolo Escobar.
 Amores, álbum de María José Quintanilla.
 Amores, álbum de Tamara.
 «Amores», canción de Juan Luis Guerra.

Botánica 
 Agrimonia eupatoria
 Arctium lappa
 Coronilla scorpioides
 Xanthium spinosum